Aphaneramma est un genre éteint d’amphibiens temnospondyles de la famille des trématosauridés. Leurs fossiles ont été trouvés en Russie au Svalbard (Norvège) et au Pakistan dans des sédiments du Trias inférieur.

Systématique 
Le genre Aphaneramma a été créé en 1904 par Arthur Smith Woodward avec pour espèce type Aphaneramma rostratum

Description 
Aphaneramma mesurait jusqu'à  de long, avec un crâne de . Les mâchoires dAphaneramma étaient très longues, semblables à celles du gavial actuel, et bordées de petites dents. Cette adaptation suggère qu'il pourrait avoir mangé du poisson.

Classification 
Voici le cladogramme, établi en 2006 par , montrant la position phylogénétique de Aphaneramma.

Liste d'espèces 
Selon  :
  Aphaneramma gavialimimus Fortuny , 2017
  Aphaneramma kokeni Huene, 1920
  Aphaneramma rostratum Woodward, 1904 - espèce type

Publication originale

Notes et références

Liens externes 

 
 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Paléontologie au Pakistan
Paléontologie en Russie
Paléontologie en Norvège
Taxon fossile décrit en 1904